Corney steht für:

 Corney (Ort), Ort in der englischen Grafschaft Cumbria
 Corney (Einheit), Volumen- und Getreidemaß in Colombo, Ceylon

Corney ist der Familienname folgender Personen:

 Bolton Corney (1784–1870), englischer Literaturkritiker
 Bolton Glanvill Corney (1851–1924), englischer Chirurg, Anthropologe, Historiker und Autor
 Ed Corney (1933–2019), US-amerikanischer Bodybuilder
 Liberto Corney (1905–1955), uruguayischer Boxer